Verkhni (Razdólnaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Verkhni (Txernoierkóvskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Verkhni (Alekseie-Tenguínskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia

Pàgines de desambiguació